Always (film), een film van Steven Spielberg
 Always (merk), een merk van Procter & Gamble
 Always (Blink-182), een nummer uit 2004
 Always (Bon Jovi), een single van Bon Jovi
 Always (Glennis Grace), een cover van het nummer van Bon Jovi
 Always (album), een album van Red Zebra
 Always..., het debuutalbum van de Nederlandse band The Gathering